Skan bezeichnet:

 ein Schweizer Reinraumtechnologie-Unternehmen, siehe SKAN
 eine Geistesfigur der Sioux-Kultur, siehe Wakan
 Skan (Therapie), Form der Körperpsychotherapie

Skan ist der Familienname folgender Personen:

 Sidney Alfred Skan (1870–1939), britischer Botaniker
 Sylvia Skan (1897–1972), britische Mathematikerin

Siehe auch:
 Scan